

Sigle 
 Centro Popolare Europeo – movimento politico e culturale italiano di ispirazione popolare europea
 Certificate of Proficiency in English – il quinto e più alto livello degli esami di inglese per non-madrelingua dell'Università di Cambridge
 Comunità Politica Europea – progetto di integrazione europea
 Contrat première embauche – contratto di primo impiego, una proposta di legge sul lavoro francese
 Cooperazione politica europea – sostituita dalla politica estera e di sicurezza comune
 Customer Premises Equipment – dispositivo elettronico per le telecomunicazioni
 Cytopathic Effect – effetto citopatico
 cast di polietilene – polimeri ottenuti per polimerizzazione ionica o anche radicalica dell'etilene(ch2=ch2)
polietilene clorurato

Codici 
 CPE –  codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale Ing. Alberto Acuña Ongay di Ciudad de Campeche (Messico)
 cpe – codice ISO 639-2 alpha-3 dei Creoli e Pidgin basati sull'inglese